Ernesto de la Guardia – politico panamense
Niño de La Guardia – bimbo spagnolo
Ponç de la Guàrdia – poeta spagnolo